Municipio de Dwight puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dwight (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Dwight (condado de Livingston, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Dwight (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.